«Magia» puede referirse a:

Significado 
 Magia, arte o ciencia oculta.
 Ilusionismo, arte escénico.

Cine 
 Magic (1978), película estadounidense, dirigida por Richard Attenborough.
 Magia (2000), película mexicana, dirigida por Antonio Camarillo.
 Magia (2004), película (corto) argentino, dirigida por Sergio Esquenazi.

Literatura 
 Magia, parte integral de Alagaësia, el mundo en el que está ambientado el ciclo de novelas de Christopher Paolini El legado.

Música 
 Magia (1991), álbum de la cantautora colombiana Shakira.
 Magia (1991), canción del álbum homónimo.
 Magia (2005), álbum de la cantautora española Rosana.
 Magia (2011), canción de Kalafina.
 Magia (2012), canción de la serie Grachi (Nickelodeon Latinoamérica).
 Magia (2021), canción de cantautor española Álvaro Soler.
 Magia (2021), canción del álbum homónimo.